Bellefond (Costa d'Or), municipi al departament de la Costa d'Or (regió de Borgonya - Franc Comtat, França)
 Bellefond (Gironda), municipi al departament de la Gironda (regió de la Nova Aquitània, França)
 La Haye-Bellefond, municipi al departament de la Manche (regió de Normandia, França)